Крунич:
 Крунич, Александра Братиславовна (родилась 15 марта 1993) — сербская теннисистка.
 Крунич, Бранислав (родился 28 января 1979) — боснийский футболист, полузащитник.
 Крунич, Раде (род. 1993) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Эмполи» и сборной Боснии и Герцеговины.